Le patronyme Drevet, Drivet ou Andrivet est dérivé du prénom André.

Patronyme 

 Pierre Drevet (1664-1738), graveur français.
 Pierre Imbert Drevet (1697-1739), graveur français, fils du précédent.
 Claude Drevet (1697-1781), graveur français, neveu du premier.
 Jean-Baptiste Drevet, dit Joannès Drevet (1854- 1940), peintre et graveur français, descendant de Pierre.
 Joanny Drevet (1889- 1969), graveur français, fils de Joannès.
 Jacques Drevet (1832-1900), architecte français.
 Louise Drevet (1835 -1898), romancière dauphinoise.
 Camille Drevet (1881-1969), militante anticolonialiste, féministe et pacifiste française.
 Alexandre Drevet (1920-1991), résistant français.
 Patrice Drevet (1948-), journaliste français et homme politique.
 Patrick Drevet (1948-), écrivain français.
 Cyril Drevet (1970-), journaliste français (fils du journaliste Patrice Drevet).
 Pierre Drevet, jazzman français.

Toponyme 

 La rue Drevet est une voie située dans le quartier de Clignancourt dans le  de Paris.

Voir aussi 
	
 Antoine Drivet (1863-1946), homme politique français.
 Jean Andrivet  (1899-1976), pionnier du judo français.
 Jacques Boyer-Andrivet (1918-1990), homme politique français.
 Patrick Andrivet (1930-2017), auteur et universitaire français.